Дроздовський — українське прізвище.

 Дроздовський Василь Вікторович (1900—1938) — український бібліограф та історик літератури
 Дроздовський Володимир Петрович (1926—1994) — український мовознавець, доктор філологічних наук і професор,
 Дроздовський Георг (1899—1987) — німецькомовний поет, прозаїк, драматург, журналіст, перекладач, актор буковинського походження,
 Дроздовський Гордій Іванович (1835—1908) — російський військовик, генерал-майор,
 Дроздовський Дмитро Ігорович (1987) — український літературознавець, перекладач, письменник,
 Дроздовський Левко Антонович (1869—1951) — генеральний хорунжий Армії Української Народної Республіки,
 Дроздовський Михайло Гордійович (1881—1919) — російський військовик, генерал-майор, один з керівників Білого руху в Росії у 1917—1920,
 Дроздовський Олександр Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дроздовський Юрій Анатолійович (1984) — український шахіст, міжнародний гросмейстер.

Див. також 
 Дроздовська-Галатіна Любов Олександрівна (1958) — український кінорежисер, сценарист.
Українські прізвища